Саламин може да се отнася за:

 Саламина – остров в Сароническия залив
 Саламин (Кипър) – древен град в Кипър